Картина — твір живопису, намальований переважно фарбами на полотні, картоні, дошці тощо.
 Картина — закінчена частина акту в опері, балеті; епізод, частина акту п'єси, що потребує окремої декорації.
 Картина світу
 Картина — перен. Те, що можна бачити, охопити зором або конкретно уявити. || Стан, становище чого-небудь. || Словесне, мистецьке зображення чого-небудь у літературі тощо.